Иван Семёнович Леонович (1920—1946) — Гвардии капитан Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1944).

Биография 

Иван Леонович родился 14 ноября 1920 года в деревне Слободка (ныне — Дзержинский район Минской области Белоруссии). После окончания средней школы работал учеником слесаря, слесарем на Минской кондитерской фабрике «Коммунарка». Параллельно с работой занимался в аэроклубе. В 1939 году Леонович окончил Харьковскую авиашколу Гражданского воздушного флота, после чего был лётчиком-инструктором в Сталинградском аэроклубе. В 1940 году Леонович был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. В том же году он окончил Краснодарскую военную авиационную школу пилотов. С июня 1942 года — на фронтах Великой Отечественной войны.

К ноябрю 1944 года гвардии старший лейтенант Иван Леонович был заместителем командира эскадрильи 29-го гвардейского истребительного авиаполка 324-й истребительной авиадивизии 7-й воздушной армии Карельского фронта. К тому времени он совершил 330 боевых вылетов, принял участие в 50 воздушных боях, сбив 26 вражеских самолётов. В боях три раза был ранен.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 ноября 1944 года за «мужество и героизм, проявленные в воздушных боях с немецкими захватчиками» гвардии старший лейтенант Иван Леонович был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Участвовал в Параде Победы. Трагически погиб 13 января 1946 года — был сбит автомашиной на шоссе, ведущем в город Чехов Московской области. Первоначально был похоронен в деревне Волосово, в 1965 году перезахоронен в братской могиле на городском кладбище Чехова.

Был также награждён двумя орденами Красного Знамени, орденом Отечественной войны 2-й степени и рядом медалей.

Комментарии

Примечания

Литература 
 «…Там Беларуси выше всей земля Дзержинщины моей…» Минск, 1999.
 Быков М. Ю. Советские асы. 1941—1945. — М.: Яуза, Эксмо, 2008.
 Валаханович А. И., Кулагин А. Н. Дзержинщина: прошлое и настоящее. Минск, 1986.
 Высоцкий Н. И. Ветераны. Дзержинск, 2010.
 Дзержинск 860 лет / ред. Е. В. Филипчик. Минск, 2006.
 Памяць: гісторыка-дакументальная хроніка Дзяржынскага раёна. Минск, 2004.

Ссылки 

Выпускники Краснодарского высшего военного авиационного училища лётчиков
Лётчики Великой Отечественной войны
Командиры звеньев в Великой Отечественной войне
Участники Парада Победы
Члены КПСС
Похороненные в городском округе Чехов